De Football League Cup 1977/78 was de 18de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 12 augustus 1977 en eindigde op 22 maart 1978 met de finale (replay) op Old Trafford in Manchester. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Nottingham Forest won de beker onder leiding van trainer-coach Brian Clough voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
FA Cup 1977/78
Finale League Cup 1978
Engels voetbalkampioenschap 1977/78

Bekervoetbal 1977/78
1978